Турнір з боксу в напівлегкій вазі на літніх Олімпійських іграх 2000 пройшов з 18 вересня по 1 жовтня і в ньому взяли участь 28 боксерів. Вагові норми становили до 57 кг.

Формат змагань 
Участь у турнірі взяли 28 боксерів, які пройшли кваліфікаційні відбори, що проводилися у 1999 та 2000 роках. Усі бої проходили у форматі чотирьох раундів по дві хвилини. Очки нараховувалися за точне попадання в голову або торс. Троє із п'яти суддів мали зафіксувати попадання. Переможцем ставав боксер з більшою кількістю влучень.

Розклад

Змагання 
{{Турнір32
| RD1=Перший раунд
| RD2=Другий раунд
| RD3=Чвертьфінали
| RD4=Півфінали
| RD5=Фінал
| Team-width=330
|RD1-team09= |RD1-score09=5
|RD1-team10={{СпортсменОІ прапор 2|Бекзат Саттарханов|KAZ|2000|літніх}} |RD1-score10=14
|RD1-team11= |RD1-score11=5
|RD1-team12={{СпортсменОІ прапор 2|Джеффрі Матебула|RSA|2000|літніх}} |RD1-score12=10
|RD1-team13={{СпортсменОІ прапор 2|Вальдемир Перейра|BRA|2000|літніх}} |RD1-score13=8
|RD1-team14= |RD1-score14=4
|RD1-team15= |RD1-score15=4
|RD1-team16={{СпортсменОІ прапор 2|Рамазан Паліані|TUR|2000|літніх}} |RD1-score16=5
|RD1-team17={{СпортсменОІ прапор 2|Фальк Густе|GER|2000|літніх}} |RD1-score17=10
|RD1-team18= |RD1-score18=6
|RD1-team19= |RD1-score19=
|RD1-team20={{СпортсменОІ прапор 2|Рікардо Хуарес|USA|2000|літніх}} |RD1-score20=RSC
|RD1-team21= |RD1-score21=3
|RD1-team22={{СпортсменОІ прапор 2|Тулкунбай Тургунов|UZB|2000|літніх}} |RD1-score22=12
|RD1-team23={{СпортсменОІ прапор 2|Сомлук Камсінг|THA|2000|літніх}} |RD1-score23=RSC
|RD1-team24= |RD1-score24=
|RD1-team25= |RD1-score25=4
|RD1-team26={{СпортсменОІ прапор 2|Юрі Младенов|BUL|2000|літніх}} |RD1-score26=7
|RD1-team27= |RD1-score27=
|RD1-team28={{СпортсменОІ прапор 2|Йосвані Агілера|CUB|2000|літніх}} |RD1-score28=RSC
|RD1-team29={{СпортсменОІ прапор 2|Каміль Джамалутдінов|RUS|2000|літніх}} |RD1-score29=9
|RD1-team30= |RD1-score30=5
|RD1-team31= |RD1-score31=
|RD1-team32={{СпортсменОІ прапор 2|Франсиско Бохадо|MEX|2000|літніх}} |RD1-score32=RSC
|RD2-team01= |RD2-score01=
|RD2-team02={{СпортсменОІ прапор 2|Ісраель Ектор Перес|ARG|2000|літніх}} |RD2-score02=RSC
|RD2-team03={{СпортсменОІ прапор 2|Тахар Тамсамані|MAR|2000|літніх}} |RD2-score03=21
|RD2-team04= |RD2-score04=14
|RD2-team05= |RD2-score14=15
|RD2-team15={{СпортсменОІ прапор 2|Каміль Джамалутдінов|RUS|2000|літніх}} |RD2-score15=15
|RD2-team16= |RD2-score16=12
|RD3-team01= |RD3-score01=18
|RD3-team02={{СпортсменОІ прапор 2|Тахар Тамсамані|MAR|2000|літніх}} |RD3-score02=21
|RD3-team03={{СпортсменОІ прапор 2|Бекзат Саттарханов|KAZ|2000|літніх}} |RD3-score03=12
|RD3-team04= |RD3-score04=11
|RD3-team05={{СпортсменОІ прапор 2|Рікардо Хуарес|USA|2000|літніх}} |RD3-score05=RSC
|RD3-team06= |RD3-score06=
|RD3-team07= |RD3-score07=12
|RD3-team08={{СпортсменОІ прапор 2|Каміль Джамалутдінов|RUS|2000|літніх}} |RD3-score08=17
|RD4-team01= |RD4-score01=10
|RD4-team02={{СпортсменОІ прапор 2|Бекзат Саттарханов|KAZ|2000|літніх}} |RD4-score02=22
|RD4-team03={{СпортсменОІ прапор 2|Рікардо Хуарес|USA|2000|літніх}} |RD4-score03=23
|RD4-team04= |RD4-score04=12
|RD5-team01=

Посилання 
 Офіційні результати 

Бокс на літніх Олімпійських іграх 2000